Okręty US Navy o nazwie USS "Killdeer":
 Pierwszy  był jednostką pomocniczą z okresu II wojny światowej.
 Drugi , wcześniej LCI(L)-883, otrzymał nazwę w 1952.

Killdeer